Derry kan syfta på:

 Londonderry, stad i Nordirland, Storbritannien
 Londonderry (grevskap),  Nordirland, Storbritannien
 Derry and Strabane, distrikt i Nordirland, Storbritannien
 Derry, New Hampshire, ort i USA 
 Derry, Pennsylvania, ort i USA

Se även
 Londonderry (olika betydelser)